David Muñoz Bañón (Elx, 1979), ciclista valencià
 David Muñoz Rosillo (Madrid, 1980), cuiner espanyol
 David Muñoz (cineasta) (Málaga, 1968), productor, director de cine i guionista espanyol
 David Muñoz Calvo (Cornellà de Llobregat, 1976), cantant i músic català, membre del duo Estopa